

Patronymes 
Tourtchaninov (masculin ; ) ou Tourtchaninova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ivan Tourtchaninov nom russe de John B. Turchin (1821-1901), immigré russe, officier de l'armée de l'Union durant la guerre de Sécession
 Nikolaï Tourtchaninov (1796-1864), botaniste russe
 Pavel Tourtchaninov alias Lev Tcherny (1875-1921), anarchiste russe, exécuté par la Tcheka

Patronyme russe